Andrea Cavinato – ex rugbista e dirigente sportivo italiano
 Antonio Cavinato – mineralogista e docente italiano
 Diego Cavinato – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Luisa Cavinato Pistarino, più nota come Eva Orlowsky – attrice pornografica italiana
 Marianna Cavinato – ricercatrice
 Paolo Cavinato – pittore italiano